Příjmení Šulík nosí více významných osobností:

 Andělín Šulík (1901–1977) – český a československý politik
 Anton Šulík (1931–1999) – slovenský herec, otec Martina Šulíka
 Martin Šulík (* 1962) – slovenský režisér, scenárista, herec a pedagog